Janes pode referir-se a:

Localidades 

 Janes (Cascais)

Pessoas 

 Alberto Janes
 Dominic (Roque) Janes (Centorbi), um ator norte-americano
 Paul Janes